Симферо́польский райо́н (, ) — район в составе .

Административный центр — город Симферополь (который сам в район не входит).

География 
Расположен в центральной части республики. Граничит на северо-западе с Сакским районом, на севере — с Красногвардейским районом, на востоке — с Белогорским районом, на юге и юго-западе — с Бахчисарайским районом, на юго-востоке — с городским округом Алушта (Алуштинским горсоветом), на западе имеет небольшой выход к Чёрному морю в районе посёлка Николаевка.

Территория района представляет собой на севере — степную равнину, в центральной и южной частях — предгорные гряды и продольные понижения между ними, на юго-востоке — северные склоны яйлинских массивов главной гряды Крымских гор. Среди сельских регионов Крыма выделяется высокой плотностью населения.

Площадь района — 1753 тыс. кв. км., от общей территории республики — 6,7 %

История 
В 1921 году в Крымской АССР были образованы Подгородне-Петровский и Сарабузский районы, центрами которых были сёла Подгородне-Петровское (ныне в черте г. Симферополя) и Спат (ныне пгт Гвардейское) соответственно. В ноябре 1923 года оба района были ликвидированы и вошли в новообразованный Симферопольский район. В 1930 году Симферополь как город республиканского (c 1945 до 1991 гг. — областного) подчинения был выделен из района в самостоятельный городской совет. На 1 октября 1931 года население составило 39000 человек в 234 населённых пунктах. 23 сентября 1959 года к Симферопольскому району была присоединена часть территории упразднённого Зуйского района. C 30 декабря 1962 до 4 января 1965 гг. Симферопольский район временно упразднялся в основном в пользу Бахчисарайского района.

Население 

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения района составила 152091 человек (100,0 % из которых — сельское).

По состоянию на 1 января 2014 года численность населения района составила 160114 постоянных жителя и 159751 человек наличного населения, на 1 июля 2014 года — 160477 постоянных жителей (в том числе 22603 городских (14,1 %) и 137874 сельских) и 160114 человек наличного населения.

 Национальный состав
По данным переписей населения 2001 и 2014 годов:

По данным всесоюзной переписи населения 1939 года численность жителей района составила 41318 человек. В национальном отношении было учтено:

Административно-муниципальное устройство 

Симферопольский район как муниципальное образование со статусом муниципального района в составе Республики Крым РФ с 2014 года включает 22 муниципальных образования со статусом сельских поселений:

 Гвардейское
 Добровское
 Донское
 Журавлёвское
 Кольчугинское
 Мазанское
 Мирновское
 Молодёжненское
 Николаевское
 Новоандреевское
 Новосёловское
 Первомайское
 Перовское
 Пожарское
 Родниковское
 Скворцовское
 Трудовское
 Укромновское
 Урожайновское
 Чистенское
 Широковское
 Школьненское

До 2014 года они составляли одноимённые местные советы: 4 поселковых совета и 18 сельских советов в рамках административного деления АР Крым в составе Украины (до 1991 года — Крымской области УССР в составе СССР).

Город Симферополь, являющийся центром района, сам в его состав не входит.

Населённые пункты 
В состав Симферопольского района входят 109 населённых пунктов, в том числе: 3 посёлка городского типа (Гвардейское, Молодёжное и Николаевка), 103 села и 3 посёлка (сельского типа), при этом с 2014 года все посёлки городского типа (пгт) Республики Крым также были отнесены к сельским населённым пунктам:

Герб 

Решением 19-й сессии Симферопольского районного совета VI созыва в сентябре 2013 года утверждено положение о содержании, описании и порядке использования символики Симферопольского района, согласно которому герб района представляет собой белый щит, в центре которого стилизованное изображение ленты в виде флага Автономной Республики Крым и Украины, на которых расположены зеленый виноградный лист, гроздь винограда и амфора оттенков пурпурного цвета. Внизу щита расположены колосья пшеницы золотистых и зеленых оттенков. В верхней части щита расположены лучи солнца, а над ними — наименование «Симферопольский район». После произошедшего в феврале—марте 2014 года присоединения Крыма к Российской Федерации Симферопольский райсовет 4 августа 2015 года утвердил новый герб района:
варяжский щит, в верхней лазоревой части которого изображены: гора Чатыр-Даг серебристого цвета и три золотых пчелы. В нижней части щита на зелёном поле расположены золотой сноп пшеницы, в оконечности щита лазоревые морские волны. Венчает щит золотой солнечный диск с 22 лучами, над которыми простирается Александрийская лента с названием района, буквами белого цвета. Щит обрамлен двумя виноградными лозами зелёного цвета и золотыми виноградными гроздьями. Девиз — «труд во благо» начертан буквами цвета серебра на лазоревой ленте.

Ссылки

Примечания